«Поменяться местами» (; «Мой незнакомец») — французская романтическая комедия 2019 года, снятая режиссёром Юго Желеном.   Последняя роль в кино актрисы Эдит Скоб.

Мировая премьера состоялась 18 января 2019 года. Премьера в РФ  — 26 сентября («Экспонента Фильм»).

Сюжет
Рафаэль Рамис — известный писатель. В колледже он встретил свою музу Оливию — девушка стала прототипом героини его первого романа, принесшего ему популярность. Они поженились и счастливы вместе. Оливия, подававшая надежды как пианистка, забросила ради мужа свою карьеру и стала учительницей фортепиано. Однажды вечером писатель заканчивает продолжение первой книги, в концовке которой он убивает героиню. Этим же вечером супруги крупно поссорились.

После сильного снежного шторма Рафаэль просыпается в параллельном мире. Герой с изумлением обнаруживает, что он настоящий бабник. Но его никто не узнаёт, писательской карьеры как не бывало, да и вообще он полный неудачник, зарабатывающий жалкие гроши учителем в школе. Однако, даже не это печалит молодого человека. Оливия в этом мире — красивая и успешная пианистка, никогда не была с ним знакома и готовится к свадьбе с могущественным продюсером Марком. Рафаэль заново знакомится с Оливией и строит с ней отношения. Между ними снова возникают чувства. Вскоре Рамис понимает, что для возвращения своей прошлой жизни ему нужно переписать книгу, которая влияет на его жизнь.

В ролях
 Франсуа Сивиль —   Рафаэль
 Жозефин Жапи —  Оливия
 Бенжамен Лаверн — Феликс, друг Рафаэля
 Амори де Крэенкур  — Марк
 Эдит Скоб — Габриэль, бабушка Оливии
 Камиль Лелуш — Мелани
 Кристиан Бенедетти — Этьен Робер

Награды
 Международный фестиваль комедийных фильмов в Альп-д'Юэз: Лучшая мужская роль (Франсуа Сивиль)

Примечания

Ссылки

 Mon inconnue, ou comment (re)conquérir la femme qu’on aime

Кинокомедии Франции
Фильмы  Франции 2019 года
Романтические кинокомедии Франции
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы  на французском языке